Iluliannguit bezeichnet:
 Iluliannguit (Inselgruppe, Nanortalik), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Iluliannguit (Inselgruppe, Upernavik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland